Unsichtbare Gegner oder Der unsichtbare Gegner steht für:
 
 Unsichtbare Gegner (1933), österreichischer Film von Rudolf Katscher 
 Unsichtbare Gegner (1951) (Santa Fe), US-amerikanischer Film von Irving Pichel 
 Unsichtbare Gegner (1977), österreichischer Film von Valie Export 
 Der unsichtbare Gegner (Mastermind), schwedisch-deutscher Fernsehfilm (2005), siehe Mankells Wallander #Chronologische Übersicht der Filme
 Tatort: Der unsichtbare Gegner, deutscher Fernsehfilm von Hajo Gies (1982)